Пойнт-Фортин Сивик () — тринидадский профессиональный футбольный клуб из города Пойнт-Фортин. На данный момент выступает в высшей лиге Тринидада и Тобаго.

Стадион 
Команда проводит свои домашние матчи на стадионе «Махаика Овал Пэвильон» в городе Пойнт-Фортин. Стадион вмещает в себя до 2500 зрителей.

Достижения 
 
 Победитель: 1969

Текущий состав 

Основной состав

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Известные игроки 
 Андре Туссен
 Натаниэль Гарсия
 Мэтью Бартоломью
 Джамилл Боутсуэйн
 Майкл Гордон
 Джума Кларенс
 Эндрю Этьенн

Примечания 

Футбольные клубы Тринидада и Тобаго